War Machine steht für:

 War Machine, Comicfigur, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #War Machine
 War Machine (2017), amerikanischer Spielfilm von David Michôd
 Jon Koppenhaver, Kampfname War Machine, US-amerikanischer ehemaliger Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und verurteilter Straftäter